Гордон Дуглас Робертс (; род. 2 октября 1957, Детройт) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1977 года был выбран в 3-м раунде под общим 54-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». После выбора на драфте он вернулся в «Нью-Инглэнд Уэйлерс», тогда команду из ВХА где отыграл ещё два сезона, пока в 1979 году команда не стала клубом НХЛ, сменив название на «Хартфорд Уэйлерс».

Робертс отыграл за «Уэйлерс» ещё полтора сезона, пока в 1980 году не был обменян в «Миннесоту Норт Старз» на нападающего Майка Фидлера. В течение восьми сезонов, что он играл за «Норт Старз», Робертс был одним из ведущих защитников команды, набирая первые четыре сезона более 30 очков за голевые передачи.

По ходу сезона 1987/88 Робертс сменил три команды, будучи обменян из «Норт Старз» в «Филадельфию Флайерз», а затем в «Сент-Луис Блюз». В составе «Блюз» он играл до 1990 года, пока не перешёл в «Питтсбург Пингвинз»,с которым в 1991 и 1992 годах дважды выигрывал Кубок Стэнли. По окончании сезона 1991/92 покинул «Пингвинз» и стал игроком «Бостон Брюинз», где отыграл еще два сезона, после чего в 1994 году покинул НХЛ.

С 1994 по 1996 годы играл за две команды ВХА «Чикаго Вулвз» и «Миннесота Мус», завершив карьеру в возрасте 39 лет.

В составе сборной США играл на Кубке Канады 1984 и двух чемпионатах мира по хоккею ЧМ-1982 и ЧМ-1987, на которых американцы не завоевали медалей.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Виктория Кугарз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»